Джу́лио Дона́ти (; 5 февраля 1990, Пьетрасанта) — итальянский футболист, правый защитник клуба «Монца».

Карьера

Клубная 
Донати начинал карьеру в «Луккезе». В июле 2008 года он стал игроком миланского «Интернационале», где сначала играл за молодёжную команду. В начале сезона 2009/10 он был вызван в первую команду на три товарищеских матча. 26 декабря 2009 года Донати дебютировал за команду в кубковом матче против «Ливорно» (1:0).

25 июня 2010 года он был отдан в аренду «Лечче». 25 августа того же года он дебютировал Серии B в матче против «Сампдории». Следующие два сезона он провёл в арендах в «Падове» и «Гроссето».

21 июня 2013 года Донати перешёл в леверкузенский «Байер», подписав контракт до 2017 года.

В 2016 году защитник подписывает контракт с клубом «Майнц 05».

Национальная 
17 ноября 2010 года Донати дебютировал за молодёжную сборную Италии в товарищеском матче против сборной Турции. Он вошёл в список 23 футболистов сборной на молодёжный чемпионат Европы, где провёл все 5 матчей и выиграл серебряные медали.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на официальном сайте «Байера»
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Гроссето»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Монца»